Blepharella (vliegengeslacht) Maquart, 1851, een geslacht van Tachinidae
 Blepharella Medvedev, 1999, een ongeldig gepubliceerd later homoniem, nu Neoblepharella Özdikmen, 2008, geslacht van Chrysomelidae